

Astronomia
 Scott – cratere lunare
 876 Scott – asteroide della fascia principale

Aziende
 Scott – produttore di biciclette, equipaggiamento invernale, attrezzature per motociclismo e abbigliamento sportivo

Geografia
 Antartide
 Isola Scott – isola dell'Oceano Meridionale
 Canada
 Scott – città del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Scott – census-designated place della Contea di Pulaski, Arkansas
 Scott – città della Parrocchia di Lafayette, Louisiana
 Scott – città della Contea di Cortland, New York
 Scott – villaggio della Contea di Van Wert, Ohio
 Scott – città della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Scott – città della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Scott – città della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Scott – città della Contea di Lawrence, Pennsylvania
 Scott – città della Contea di Wayne, Pennsylvania
 Scott – città della Contea di Brown, Wisconsin
 Scott – città della Contea di Burnett, Wisconsin
 Scott – città della Contea di Columbia, Wisconsin
 Scott – città della Contea di Crawford, Wisconsin
 Scott – città della Contea di Lincoln, Wisconsin
 Scott – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Scott – città della Contea di Sheboygan, Wisconsin

Musica
 Scott – album di Scott Walker del 1967

Persone

Altro 
 Scott – nome proprio di persona inglese e scozzese maschile
 Montgomery Scott (detto Scotty) – personaggio del media franchise Star Trek
 Scott – personaggio della serie animata A tutto reality
 Scott – personaggio della serie televisiva Heroes
 Scott – personaggio della serie animata South Park

Pagine correlate
 Scot